

Musica 
My Name – album della cantante sudcoreana BoA del 2004

Televisione 
My Name – drama coreano del 2021